Язе́п (Иосиф) Нарцизович Дроздо́вич (; 13 октября 1888, Пуньки, Дисненский повет, Виленская губерния (ныне Миорский район, Витебская область) — 15 сентября 1954, Подсвилье, Глубокский район, Витебская область) — белорусский живописец, график, скульптор, писатель, фольклорист, этнограф и археолог.

Биография 

Родился 13 октября 1888 года на хуторе Пуньки Глубокского района в бедной дворянской семье. В два года остался без отца, его и пятерых братьев воспитывала мать Юзэфа.

Учился в Виленской рисовальной школе (1906—1910) у профессора живописи И. Трутнева.

Служил в армии, работал учителем рисования в женской гимназии в Минске и как иллюстратор активно сотрудничал с журналами и газетами.

Язеп Дроздович умер 15 сентября 1954 года.

Творчество 

В 1910-х годах работает в книжной графике: «Белорусский календарь на 1910 год», «Курганная кветка» К. Буйло, «Школьны спеўнік» А. Гриневича, собственная книга «Вялікая шышка, або Вар'ят без вар'яцтва», иллюстрации к своей повести «Гарадольская пушча».

В конце 1910-х—начале 1920-х годах создал графическую серию памятников замковой архитектуры, воплотил образ белорусской природы в графических листах «Дисненщина».

В 1924 году художник находился в гостях у поэта Казимира Свояка и нарисовал несколько графических изображений из жизни в местечке Засвирь.

Среди живописных произведений (тематические картины, портреты, пейзажи) выделяются картины из жизни средневековой Полотчины, Скорининская серия (1940-е), рисунки из серии «Природа Белоруссии» (1940-е).

Автор скульптуры Ф. Скорины (1910-е), композиции «Плач Гориславы», портретов-барельефов матери и брата.

С 1920-х годов во время своих путешествий по Белоруссии Дроздович стал писать ковры.

Записывал народные песни, собирал и обрабатывал для словарей лексику народного языка.

В 1931 году издает популярную книгу по астрономии на белорусском языке «Небесные беги» и пишет графическую серию картин на космическую тему.

После войны, в 1949 году, Язеп Дроздович пытается безуспешно опубликовать свою монографию «Теория движения в космологическом значении».

Память 

 В городе Глубокое Витебской области открыта детская художественная школа имени Я. Дроздовича
 В агрогородке Германовичи Шарковщинского района расположен художественно-этнографический музей имени Я. Н. Дроздовича
 Именем Я. Дроздовича названы улицы в Минске, Орше, Молодечно, Новогрудке, Глубоком, Шарковщине, Радошковичах
 В 1982 году на могиле Я. Дроздовича в деревне Малые Давыдки Глубокского района установлена стела с барельефом (скульптор А. Шатерник)
 В 1993 году в Троицком предместье Минска был открыт памятник Я. Дроздовичу (скульптор И. Голубев, архитектор В. Марухин)
 В 1994 году была выпущена почтовая марка Беларуси, посвященная Я. Дроздовичу
 В 2011 году снят фильм «Земля и небо» (Беларусьфильм, режиссёр-документалист Ирина Волох), посвящённый Я. Дроздовичу
 В апреле 2013 года в Молодечно была проведена научно-краеведческая конференция «Дорогами Язепа Дроздовича»
 К 130-ой годовщине со дня рождения,10 октября 2018 года, на месте былого хутора Пуньки Глубокского района установлен памятный знак
 В 2021 году в Дисне появился мурал с портретом Язэпа Дроздовича
 В 2018 году, по решению Витебского облисполкома, могила Язепа Дроздовича была признана историко-культурной ценностью

Литература 
 Ліс, А. Вечны вандроўнік / А. Ліс. — Мн., 1984
 Памяць: Гicторыка-дакументальная хроніка Мядзельскага раёна. - Мн.,1998. - C.157.- ISBN 985-11-0107-9

Примечания

Ссылки 
 Я. Н. Драздовiч. Галерэя выяўленчага мастацтва
 
 Земля и космос Язепа Дроздовича 
 Язэп Дроздович и его фантастические сны
 Спадчына Беларусi. Язэп Драздовіч
 Могилы наших земляков: Язэп Дроздович
Художники СССР
Археологи СССР
Писатели СССР
Графики СССР
Художники Белоруссии
Археологи Белоруссии
Писатели Белоруссии
Графики Белоруссии
Похороненные в Глубокском районе